У́лица Акаде́мика Виногра́дова (до 01.12.1983 — Проектируемый проезд № 4989) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Тёплый Стан. Расположена между улицей Тёплый Стан и зоной отдыха «Тропарёво». Нумерация домов начинается от улицы Тёплый Стан.

Происхождение названия 
Названа 1 декабря 1983 года в честь Ивана Матвеевича Виноградова, советского математика, академика АН СССР.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 7 — Детская музыкальная школа имени А. М. Иванова-Крамского
По чётной стороне:
 № 4б — Центр образования «Самбо-70»
 № 12 — памятная табличка, посвящённая академику

На пересечении улицы Тёплый Стан и улицы Академика Виноградова весной 2022 был поставлен памятник дивизиям 2-й, 3-й, 4-й и 5-й стрелковых дивизий народного ополчения города Москвы. Официальное открытие состоялось 5 мая 2022 года.

Транспорт 
По улице, а также по проектируемому проезду № 6259, проходит маршрут автобуса 444. Также на улице Тёплый Стан имеется остановка «Улица Академика Виноградова» маршрутов:
 е10 м. «Тёплый Стан» — м. «Китай-город»
 227 5-й микрорайон Тёплого Стана — Олимпийская деревня - Музей обороны Москвы
 281 проезд Карамзина — м. «Юго-Западная»
 444 м. «Тёплый Стан» — 8-й «А» микрорайон Тёплого Стана
 553 м. «Ленинский проспект» — МЕГА Тёплый Стан
 с14 проезд Карамзина — МФЦ Тёплый Стан
Ранее работавший маршрут № 388 был закрыт 1 июня 2021 года.

24 сентября 2022 года на проектируемом проезде № 6259 была запущена остановка «Музыкальная школа» для маршрута № 444.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Виноградов
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных
Улицы Москвы, появившиеся в 1983 году